Ревекка:

 Ревекка — персонаж Пятикнижия, одна из библейских праматерей, жена Исаака и мать братьев-близнецов Исава и Иакова.
 Ревекка — женское имя.

См. также 
 Ребекка